Хилозинго има више значења:

 Хилозинго (Уејпостла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Хилозинго (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Хилозинго (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику